Il singolare del torneo di tennis AEGON Pro Series Foxhills 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Sarah Gronert che ha battuto in finale Diāna Marcinkēviča 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Sarah Gronert (campionessa)
 Verónica Cepede Royg (quarti di finale)
 Naomi Broady (quarti di finale)
 Melanie South (secondo turno)

 Isabella Šinikova (secondo turno)
 Ons Jabeur (semifinali)
 Tara Moore (semifinali)
 Diāna Marcinkēviča (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Foxhills 2012